Бори́с Андриа́нов:
 Андрианов, Борис Анатольевич (род. 1976) — российский музыкант, виолончелист.
 Андрианов, Борис Васильевич (1919—1993) — советский и российский этнограф, востоковед, африканист, историк-картограф.
 Андрианов, Борис Константинович (1948—2012) — советский футболист, тренер.